Dalam kan verwijzen naar de volgende bestuurslagen in Indonesië:
Dalam (Alas)
Dalam (Gunung Megang)
Dalam (Karang Baru)
Dalam (Labuhan Haji)
Dalam (Sama Dua)
Dalam (Taliwang)